Шафаренко Анатолій Миколайович (нар. 1948) — український політик, краєзнавець, і громадський діяч.
 Шафаренко Павло Менделейович (1908—1988) — радянський військовик, у роки німецько-радянської війни командував спочатку повітряно-десантною бригадою, пізніше стрілецьким полком, а згодом стрілецькими дивізіями. Генерал-лейтенант (1962).
 Шафаренко Яків Веніамінович (1894—1937) — радянський партійний діяч, відповідальний секретар Первомайського окружкому КП(б)У, 1-й секретар Горлівського міського комітету КП(б)У Донецької області. Кандидат у члени ЦК КП(б)У в червні — серпні 1937.

Див. також 
 Шафоренко Костянтин Едуардович (нар. 1963) — український актор та режисер. Заслужений артист України (1996)